propano-1,2-diol, CH3CH(OH)CH2OH
propano-1,3-diol, HOCH2CH2CH2OH